Гейнц, Гайнц

 Генрі Гейнц (1844—1919) — американський бізнесмен, засновник компанції «Heinz»
 Джон Гайнц (1938—1991) — американський бізнесмен і політик-республіканець.
 Гейнц Кирило Іванович (1986—2015) — доброволець МВС України, учасник російсько-української війни.
 Гейнц-Вольфганг Шнауфер (1922—1950) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху.

Також 
 Ганс